Gebietsschutz bezeichnet 

die Zusicherung eines exklusiven Vertriebsrechts in einem festgelegten Gebiet, siehe Gebietsschutz (Wettbewerbstheorie)
den Schutz eines Gebietes mit rechtlichen Mitteln zum Zwecke des Naturschutzes, siehe Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz